Lasiurus é um gênero homônimo, podendo se referir a: 

 Lasiurus Boiss. - um gênero de planta da família Poaceae;
 Lasiurus Gray, 1831 - um gênero de morcego da família Vespertilionidae.

Desambiguações de gêneros biológicos